

Алапаєвський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — місто Алапаєвськ
 Алапаєвський міський округ — міський округ, Свердловська область, адміністративний центр — селище міського типу Верхня Синячиха